Osoby:
 Erich Gerhold – niemiecki polityk
 Karl Gerhold – austriacki piłkarz
 Stefanie Gerhold – niemiecka tłumaczka

Zobacz też:
 Gerold